La route nationale espagnole N-1 relie Burgos à la frontière franco-espagnole.
La N-1 est divisée en deux sections reliées par l' :
 De Burgos à Armiñón ( à 2x1 voie) et qui est doublée par l'
 De la frontière entre le Guipuscoa et la Navarre à la frontière franco-espagnole (77 km dont 51 km en 2x2 voies entre  et ) et qui est doublée par l' de Saint-Sébastien à la frontière.

Entre 1926 et 1939, cette route était la CNFE n°I.

Sorties 
 De Burgos à Armiñón

 De la frontière entre le Guipuscoa et la Navarre à la frontière franco-espagnole

Route nationale d'Espagne
Route en Castille-et-León
Route dans la communauté autonome du Pays basque